El término lituano (lituana, en femenino) puede hacer referencia:

 a lo perteneciente o relativo a Lituania;
 al idioma lituano, la lengua hablada por el pueblo de Lituania;
 al pueblo lituano, los nativos y/o habitantes de Lituania.